Ел Торал има више значења:

 Ел Торал (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Торал (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику